Пьер Левассёр:
 Левассёр, Пьер Франсуа (1753—1816) — виолончелист и композитор, брат Жана Анри Левассёра.
 Левассёр, Пьер Эмиль (1828—1911) — французский экономист, историк и географ, профессор парижского Коллеж де Франс.